

Toponymes

Algérie 
 Sig, une ville d'Algérie à la wilaya de Mascara, située à 43 km d'Oran à l'ouest de l'Algérie.
 Le Sig, une rivière portant aussi le nom de « Mekerra ».

Russie 
 Sig, ville de Russie

Divers 
 Sig, un instrument de musique d'Inde.

Sigles 
Le sigle SIG peut signifier :

En français 
 Salon international de Grenoble qui se déroule à Alpexpo
 Service d'information du Gouvernement, un service du Premier ministre français
 Service d'intérêt général
 Services industriels de Genève
 Site d'information généraliste, un type de site Web
 Soldes intermédiaires de gestion
 SIG Strasbourg, équipe de basket-ball de Strasbourg
 Strasbourg Illkirch-Graffenstaden, équipe de basket-ball féminin de Strasbourg
Système d'information de gestion, outil informatique de gestion des organisations
Système d'information géographique, outil informatique permettant d'utiliser des données géographiques

En allemand 
 Schweizerische Industrie Gesellschaft, fabricant suisse de machines d'emballage agroalimentaire et ancien fabricant d'armes à feu et de matériels ferroviaires.
 SIG Sauer, société germano-américaine de manufacture d’armes à feu, ancienne branche américaine de Schweizerische Industrie Gesellschaft (SIG).

En anglais 
 Special interest group, un groupe d'intérêt particulier ou bien un pôle d'intérêt commun dans un domaine technique bien précis.
 Special Interrogation Group, Groupe d'interrogation spécial, unité de commandos créée par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale et composé essentiellement de juifs volontaires germanophones.